L'épreuve féminine des Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu les 21 et  au palais des glaces de Gangneung en Corée du Sud. 

Alina Zagitova devient à 15 ans championne olympique, devant Evgenia Medvedeva (toutes les deux de la délégation des athlètes olympiques de Russie). La Canadienne Kaetlyn Osmond remporte le bronze.

Podium

Résultats

Programme court 
Le programme court a lieu le 21 février 2018.

Programme libre 
Le programme libre a lieu le 23 février 2018.

Classement final 
Le classement final est établi selon la somme des points du programme court et du programme libre.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Femmes